Ботсвана принимала участие в Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе (США) во второй раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли шесть легкоатлетов и один яхтсмен.

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 6

 Мужчины

Парусный спорт 

Спортсменов — 1

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1984 года